Jason Thompson peut désigner :
 Jason Thompson (1986-), joueur de basket-ball américain ;
 Jason Thompson (1989-), patineur artistique britannique.